Појам  може да се односи на:
Кимберли, град у Јужној Африци
Кимберли (Британска Колумбија), град у Канади у покрајини Британска Колумбија
Кимберли (Алабама), град у САД у држави Алабама
Кимберли (Висконсин), град у САД у држави Висконсин